

Cinema
The Ugly Duckling – cortometraggio del 1907 con Mary Fuller
The Ugly Duckling – film del 1920 diretto da Alexander Butler
The Ugly Duckling – cortometraggio d'animazione del 1925 diretto da Paul Terry
L'anitroccolo eroico (The Ugly Duckling) – cortometraggio d'animazione Disney del 1931
Il piccolo diseredato (Ugly Duckling) – cortometraggio d'animazione Disney del 1939
The Ugly Duckling – film del 1959 diretto da Lance Comfort
Il brutto anatroccolo (The Ugly Duckling) – film d'animazione del 1997
The Ugly Duckling – film del 1959 diretto da Kyung-Taek Kwak

Televisione
Ugly Betty: Thailand – conosciuta anche come The Ugly Duckling, serie televisiva thailandese remake di Ugly Betty.

Teatro
The Ugly Duckling – opera teatrale di A. A. Milne del 1941

Pagine correlate 
Ugly Duckling
Ugly Duckling - Luk pet khire